Tourrettans – abitanti di Tourette-du-Château
Tourrettans – abitanti di Tourrette-Levens